Nikita le tanneur (russe : ) est un court métrage d'animation russe tiré du conte éponyme, Nikita Kojemiaka, réalisé par Iouri Tcherenkov, dont il est également le scénariste, concepteur graphique et un des sonorisateurs.

Il est produit par Igor Guelachvili et le studio d'animation Pilot.

Ce film est parfois projeté réuni avec deux autres courts métrages au sein du long appelé « 10, 11, 12… Pougne le hérisson ».

Festivals 
Il a été sélectionné dans différents festivals :
 Festival international du film pour enfants du Caire, Le Caire (Égypte), 2009
 Festival ouvert de cinéma d'animation russe, Souzdal (Russie), 2009
 Festival Message To Man, Saint-Pétersbourg (Russie), 2009
 Festival international du film de Moscou, Moscou (Russie), 2009
 Festival international du film d'animation d'Annecy, Annecy (France), 2010
 Festival international de cinéma d'animation de Meknès (FICAM), Meknès (Maroc), 2011
 Festival Cinessonne, Festival du cinéma européen en Essonne, (France), 2012
 Festival international du film de La Roche-sur-Yon, La Roche-sur-Yon (France), 2012

Notes et références

Lien externe 
 Fiche sur le site Folimage

Film d'animation russe
Film russe sorti en 2008